A 25 133-as számú mellékút egy rövid, alig másfél kilométeres, öt számjegyű országos közút  Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Nyomvonala 
A 2517-es útból ágazik ki, annak az 5+450-es kilométerszelvénye közelében, Radostyán közigazgatási területén. Északnyugat felé indul, és nem sokkal a kiindulása után átlép Kondó területére. A zsákfalunak számító település központjáig halad, Szabadság utca néven.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 1,397 kilométer.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 8.

Jegyzetek 

25133